Snopowa ist der Familienname folgender Personen:
 Irina Sergejewna Snopowa, Geburtsname von Irina Sergejewna Kornejewa (* 1995), russische Handballspielerin
 Julyja Snopowa (* 1985), ukrainische Handballspielerin